Millfield kan syfta på:

 Millfield (skola) – en skola i England

Geografi

Australien 

 Millfield (ort i Australien), New South Wales, Cessnock,

USA 

 Millfield, Ohio, Ohio, Athens County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar